

Toponyme

Welden est une ville-marché allemande de Bavière, dans l'arrondissement d'Augsbourg et le district de Souabe ;
 Église Sainte-Thècle de Welden, située à Welden dans l'arrondissement d'Augsbourg (district de Souabe), en Bavière, Allemagne.

Welden est une section de la ville belge d'Audenarde

Patronyme  

 Franz Ludwig von Welden (1782-1853), officier supérieur de l'armée autrichienne ;
 Louis Welden Hawkins (1849-1910), peintre français ;
 Barbara Weldens, (1982-2017), chanteuse française.

Patronyme flamand
Patronyme germanique